Lågsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lågsjön, Uppland, sjö i Norrtälje kommun, 
Lågsjön, Jämtland, sjö i Åre kommun,  (6,22 km²)
Lågsjön, Ångermanland, sjö i Bjurholms kommun,  (25,9 ha)
Lågsjö, by i Bjurholms kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn